La Mesa (Californië), stad in de Amerikaanse staat Californië.
 La Mesa (Colombia), gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca.
 La Mesa (Panama), gemeente (distrito) in Panama.

Zie ook 
 Las Mesas, gemeente in de Spaanse provincie Cuenca.